Микаэль Альбазини (, род.  в Мендризио, Швейцария) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2012 года за команду .

Достижения 

 1998
  Чемпион Швейцарии до 19 лет в групповой гонке
 2002
  Чемпион Европы до 23 лет в групповой гонке
 2005
  Тур Швейцарии — этап 5 и спринтерская классификация
 2006
  Тур Швейцарии — горная и спринтерская классификации
 2007
 Круг Сарты — этап 4
 2008
 Тур Люксембурга — этап 3 и 2-ое место в общем зачёте
 2009
  Тур Австрии — этап 2 и генеральная классификация
 Тур Страны Басков — этап 4
 Тур Швейцарии — этап 5
 2010
  Тур Британии — этап 3 и генеральная классификация
 2011
 Вуэльта Испании — этап 13
 Гран-при кантона Аргау
  Тур Страны Басков — горная классификация
 Тур Баварии — этап 3 и 3-е место в общем зачёте
 2012
  Вуэльта Каталонии — генеральная классификация
 Тур Швейцарии — этап 8
  Чемпионат Швейцарии в групповой гонке — 2-ое место
 2013
 Гран-при кантона Аргау
 Париж — Ницца — этап 4
 Тур де Франс — этап 1 (ТТТ)
 2014
 Тур Романдии — этапы 1, 2 и 4
  Чемпионат Швейцарии в групповой гонке — 2-ое место
 Тре Валли Варезине
 2015
 Тур Романдии — этапы 2 и 3
 3-й — Флеш Валонь
 2016
 Тур Романдии
  — очковая классификация
 1-й на этапе 5
 2-й — Льеж — Бастонь — Льеж
 7-й — Флеш Валонь
 2017
 1-й на этапе 2 — Тур Страны Басков
 1-й на этапе 2 — Тур Романдии
 2-й — Вуэльта Риохи
 3-й — Амстел Голд Рейс
 5-й — Флеш Валонь
 7-й — Льеж — Бастонь — Льеж

Статистика выступлений

Чемпионаты

Гранд Туры 

Джиро д'Италия
Участие:2 
2004: 88
2010: 123

Тур де Франс
Участие:8 
2005: 145
2006: 117
2007: 59
2012: 110
2013: 86; Победа на этапе 4 (ТТТ)
2014: 70
2015: сход на этапе 6
2016: 132

Вуэльта Испании
Участие:2
2009: сход на этапе 11
2011: 123; Победа на этапе 13

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Orica-Scott

Велогонщики Швейцарии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года